Center (iz grščine κέντρον /kentron/) oz. središče je v splošnem pomenu osrednji del mesta. Lahko pa pomeni tudi:

Znanost 
 center (algebra) se uporablja v različnih kontekstih:
center (teorija množic)
 center (teorija obročev/krogov?)
 center kroga (geometrija)
 center grafa

Ustanove 

 Univerzietni klinični center (UKC Ljubljana in UKC Maribor)
 urgentni center
 šolski center
 izobraževalni center
 informativni /turističnoinformacijski center
 računalniški center
 kulturni center (v Ljubljani npr. Cankarjev dom, Center kulture Španski borci, Center urbane kulture Kino Šiška)
 nakupovalni center
 Blagovno-trgovski center v Ljubljani (BTC)
 Mednarodni grafični likovni center (MGLC)
 Športnorekreacijski center (npr. ŠRC Stožice-Športni park) v Ljubljani, kratko tudi Center Stožice

Šport 
 center (nogomet)
 center (košarka)
 center (hokej na ledu)

Toponimi 
 Center, Celje (Mestna četrt Center)
 Center, Domžale
 Center, Koper (Krajevna skupnost Koper Center – Comunità locale Capodistria Centro)
 Center, Kranj (Krajevna skupnost Center)
Center, Ljubljana (Četrtna skupnost Center, prejšnja Občina Ljubljana-Center)
 Center, Maribor (Mestna četrt Center)
 Center, Murska Sobota (Mestna četrt Center)
 Center, Novo mesto (Krajevna skupnost Center)
 Center, Ptuj (Mestna četrt Center)
 Center, Slovenj Gradec (Mestna četrt Center) 
 Center, Vrhnika (Krajevna skupnost Vrhnika-Center) 
 Center Zalog (Ljubljana, Mestna četrt Polje) 
 Center(-Val de Loire) (Francija), francoska regija

Glej tudi 
 centroid
 Vsi članki, ki se začnejo s »center«
Centralne šole v Ljubljani
Centralne sile v 1. svetovni vojni
centralno ogrevanje
telefonska centrala